Masters of Chant Chapter VII é um álbum do projeto musical Gregorian lançado no dia 25 de setembro de 2009, em comemoração ao décimo aniversário de Gregorian, sendo que em novembro e dezembro deste ano, fará uma turnê para a comemoração do álbum.

As músicas possuem até 40 anos de datação, sucessos anteriores de vários grupos e artistas que foram consagrados pelo público, além de uma canção própria inédita e uma música tradicional irlandesa.

Músicas 
 Meadows Of Heaven (Nightwish)
 One (U2)
 It Will Be Forgiven (Gregorian)
 Sweet Child Of Mine (Guns 'n roses)
 Face In the Crowd (Lionel Richie)
 Carpet Crawlers (Genesis)
 Arrival (ABBA)
 Enjoy The Silence (Depeche Mode)
 A Whiter Shade Of Pale (Procol Harum)
 Running Up That Hill (Kate Bush)
 Molly Ban (Tradicional irlandesa)
 Kashmir (Led Zeppelin)
 Chasing Cars (Snow Patrol)
 Don¹t Leave Me now (Supertramp)

Nota 
A lista de músicas foi retirada da página oficial do álbum na Amazon, podendo ser verificada indo a ligação oficial do projeto e escolhendo a compra do mesmo.

Álbuns produzidos pela Nemo Studio
Álbuns de 2009